Es gab in der Geschichte mehrere Schiffsklassen, die den Namen Holland  trugen:

 U-Boote der Royal Navy aus der Zeit zwischen 1901 und 1913, siehe Liste britischer U-Boote (1901–1920)#Holland-Klasse
 S-Klasse (United States Navy)#Holland-Klasse U-Boote der US-Navy aus der Zeit zum Ende des Ersten Weltkrieges 
 Holland-Klasse (1898), Geschützte Kreuzer der Koninklijke Marine der Niederlande 
 Holland-Klasse (Zerstörer), Zerstörer der Koninklijke Marine der Niederlande, die bis 1986 im Dienst waren
 Holland-Klasse (2012), Hochseepatrouillenboote der Koninklijke Marine der Niederlande, seit 2013 im Dienst